Mind Games kan verwijzen naar de volgende artikelen: 
Mind games (album), een studioalbum van John Lennon
Mind games (single), een single van dit album
Mind Games (1989), een Amerikaanse film uit 1989 onder regie van Bob Yari
Mind Games (1996), een Amerikaanse film uit 1996 onder regie van Kevin Alber
Mind Games (2003), een Amerikaanse film uit 2003 onder regie van Adrian Carr
Mind Games (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014